Balkanopetalum är ett släkte av mångfotingar. Balkanopetalum ingår i familjen Schizopetalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Balkanopetalum